Houx steht für:

 Houx, französische Bezeichnung der Europäischen Stechpalme
 Houx (Belgien), ein Ortsteil der belgischen Gemeinde Yvoir
 Houx (Eure-et-Loir), französische Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 Laveline-du-Houx, französische Gemeinde im Département Vosges

Personen:

 Antoine du Houx de Vioménil (1728–1792), französischer Militär
 Charles du Houx de Vioménil (1734–1827), französischer Militär, Marschall von Frankreich
 Frank Houx (1860–1941), US-amerikanischer Politiker